Medal of Honor: Underground, videogioco uscito nel 2000, prequel di Medal of Honor, uscito nel 1999
Medal of Honor: Warfighter, videogioco che uscirà in autunno 2012, sequel di Medal of Honor, uscito nel 2010